

Édition 
 L'Apiculteur est, de 1856 à 1970, le bulletin de la Société centrale d'apiculture (France).

Œuvres 

 L'Apiculteur, un film de Theo Angelopoulos (1986) ;
 L'Apiculteur, un roman de Maxence Fermine (2000) ;
 L'Apiculteur, un tableau du peintre russe Ivan Kramskoï (1872).